Уврар () — французская фамилия. Известные носители:
 
 Уврар, Габриэль-Жульен (1770—1846) — французский финансист.
 Уврар, Жан Пьер (1948—1992) — французский музыковед и дирижёр.
 Уврар, Рене (1624—1694) — французский деятель искусств, композитор, автор ряда сочинений о музыке, архитектор, историк церкви.